— железнодорожная станция на Новой Линии Кэйо и линии Кэйо расположенная в районе Сибуя и находящаяся во владении у Keio Corporation.

Линии 
Станцию Сасадзука используют Линия Кэйо и Новая Линия Кэйо.

Планировка станции 
Две поднятые платформы островного типа обслуживают 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 Информация по станции